Bratto (Lombardia)
 Bratto (Toskania)